All Out – pay-per-view di wrestling della All Elite Wrestling
 All Out!! – manga giapponese di Shiori Amase
 All Out – film del 1990 diretto da Thomas Koerfer 
 All Out – EP delle K/DA del 2020